A legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városok listája, sorrendben a  magasabb épületeket figyelembe véve, 2019. januári adatok alapjánː

Jegyzetek

Fordítás
 

Felhőkarcolók
Építészeti témájú listák